Die Coelophysoiden (Coelophysoidea) waren theropode Dinosaurier und in der Oberen Trias und im Unteren Jura weltweit verbreitet.

Diese Theropoden waren schlanke, grazil gebaute, räuberisch lebende Tiere. Sehr wahrscheinlich ernährten sie sich von kleinen Echsen, Fischen und evtl. von Aas, da sie einen zu leichten Körperbau besaßen um auch größere Tiere zu erlegen. Sie besaßen drei krallenbewehrte Finger, sowie einen beweglichen Daumen, dessen Funktion nicht gesichert ist. Sie wurden einen bis drei Meter lang und können relativ schnelle Läufer gewesen sein. Die fossilen Überreste zweier Taxa, Coelophysis und Megapnosaurus wurden zu dutzenden bzw. hunderten in einer Lagerstätte gefunden. Man nimmt deshalb an, dass die Tiere in größeren Gruppen lebten.

Bis vor kurzem wurde den Coelophysoiden, insbesondere der Gattung Coelophysis, Kannibalismus nachgesagt. Neue Forschungen ergaben jedoch, dass es sich bei den Überresten vermeintlich eigener Jungtiere um Saltoposuchiden handelte, Vorfahren der Krokodile.

Die Coelophysoiden unterscheiden sich durch den Bau der Oberkieferknochen, welche einen merkwürdigen Knick aufweisen von ursprünglicheren Theropoden. Dieses merkwürdige Kennzeichen hatten außer den Coelophysoiden nur die Spinosaurier. Möglicherweise verminderte diese Schädelform das Gewicht des Kopfes.

Äußere Systematik 
Es ist umstritten, ob die Coelophysoiden zu den Ceratosauria gerechnet werden oder ob sie zu einem früheren Zeitpunkt als diese vom Stammbaum abzweigen. Verschiedene Autoren ordnen sie allgemein den Neotheropoda zu, neuere Arbeiten wie zum Beispiel von Hendrickx & Mateus (2014) stellen sie in die Tetanurae. Wieder andere wie Nesbitt et al. (2009) zweifeln den Status der Coelophysoidea als gültiges Taxon allgemein an.

Zwei der Möglichkeiten für die systematische Position der Coelophysiden zeigen folgende Kladogramme:

Innere Systematik 

Coelophysoidea
Camposaurus
Coelophysis
Dilophosaurus?
Gojirasaurus
Lepidus?
Liliensternus
Megapnosaurus (=Coelophysis)
Panguraptor
Podokesaurus (= Coelophysis?)
Procompsognathus
Sarcosaurus
Segisaurus
Zupaysaurus
nomen dubium
Dolichosuchus

Gekürztes Kladogramm nach You et al. (2014):

Kladogramm nach Nesbitt et al. (2015):

Literatur 
 Ronald S. Tykoski, Timothy Rowe: Ceratosauria. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2nd edition. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, ISBN 0-520-24209-2, S. 47–70.

Einzelnachweise

Weblinks 

Theropoda
Theropoden